59-я пехотная дивизия — пехотное соединение в составе российской императорской армии

История дивизии 
Сформирована в июле 1914 года из кадра 7-й пехотной дивизии.
06.08.1914 вошла в состав формируемой 9-й армии Северо-Западного фронта.
12.09.1914 включена в формируемую 10-ю армию Северо-Западного фронта.
23.09.1914 подчинена командующему 1-й армии Северо-Западного фронта.
К 08.10.1914 вошла в гарнизон крепости Гродна, переданной в 10-ю армию Северо-Западного фронта.
30.04.1915 включена в формируемый 36-й армейский корпус Северо-Западного фронта.
На 1 января 1916 года входила в 1-й армейский корпус 2-й армии Западного фронта, в составе которого участвовала в Нарочской операции.

59-я пехотная дивизия ничем себя не проявила, проведя первый год войны в гарнизоне Новогеоргиевска. Участвовала в виленских боях и Нарочском наступлении.

59-я артиллерийская бригада сформирована в июле 1914 года по мобилизации в г. Тамбове, из кадра, выделенного 7-й артиллерийской бригадой.

Расформированы в январе 1918 года.

Состав дивизии 
 1-я бригада
 233-й Старобельский пехотный полк
 234-й Богучарский пехотный полк
 2-я бригада
 235-й Белебеевский пехотный полк
 236-й Борисоглебский пехотный полк
 59-я артиллерийская бригада

Командование дивизии

Начальники дивизии 
 19.07.1914-24.06.1917 — генерал-майор (с 26.09.1916 генерал-лейтенант) Оглоблев, Александр Семёнович
 20.07.1917-xx.xx.xxxx — генерал-майор Зайченко, Захарий Иванович

Начальники штаба дивизии 
 08.11.1914-07.09.1915 — полковник Лебедев, Дмитрий Капитонович
 20.10.1915-xx.xx.1916 — и. д. капитан (с 06.12.1915) подполковник Доршпрунг-Целица, Иван Иванович
 хх.07.1916-08.10.1916 — генерал-майор Довгирд, Стефан Антонович
 17.10.1916-xx.xx.xxxx — генерал-майор Попов, Василий Фёдорович

Командиры бригады 
 на 09.1914 — генерал-майор Гудима, Владимир Захарович
 хх.09.1914-хх.хх.хххх — генерал-майор Невтонов, Владимир Фёдорович
 16.07.1916-19.04.1917 — генерал-майор Александров, Валентин Варухович
 ранее 25.08.1917-xx.xx.xxxx — полковник (с 25.08.1917 генерал-майор) Штенг, Сергей Павлович

Командиры 59-й артиллерийской бригады 
 25.07.1914-xx.xx.xxxx — полковник Максимов, Павел Флорович
 01.04.1915-xx.xx.xxxx — генерал-майор Мальковский, Александр Николаевич

Примечания 

Пехотные дивизии России во время Первой мировой войны